de Vietnamese versie van de Chinese naam Chen (naam)
 de Vietnames Tran-dynastie (1225-1400)
 Tran (Bulgarije), een stadje in Bulgarije